Це́рковь Богоро́дицы:
 Церковь Богородицы — церковь в Версале
 Церковь Богородицы — церковь в Калуннборге
 Церковь Богородицы — церковь в Эфесе
 Церковь Богородицы — церковь в Сен-Романо